Michael Mair è il nome di diverse persone:
Michael Mair (1640 ca.-1714), orafo tedesco
Michael Mair (1956), giocatore ed allenatore di hockey su ghiaccio italiano
Michael Mair (1962), sciatore alpino italiano